Кариев — тюркская фамилия; имеет женскую форму Кариева.

Известные носители 
 Кариев, Абдувахит-кари Абду-Рауф (1859—1937) — мулла, депутат Государственной думы II созыва от коренного населения Ташкента.
 Кариев, Асан Касенканович — советский и казахстанский футболист.
 Кариев, Габдулла (1886—1920) — татарский актер и режиссёр.
 Кариев, Максуд Кариевич (1926—2010) — советский узбекский журналист и писатель.

 Кариева, Бернара Рахимовна (род. 1936) — советская узбекская балерина, педагог, Народная артистка СССР.
 Кариева, Махсума (1903—1946) — советская узбекская актриса, одна из первых актрис узбекского театра.